Miejscowości w USA:
 Normandy – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Normandy – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Bedford
Gminy w USA:
 Normandy (ang. Normandy Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
W Wielkiej Brytanii:
 Normandy – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)